Brochocinek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Brochocinek, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Brochocinek, village de la voïvodie de Mazovie